Calle del Carmen puede hacer referencia a:

Calle del Carmen (Barcelona)
Calle del Carmen (Madrid)
Calle del Carmen (Santander)